Sts. Cyril and Methodius Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:
 Sts. Cyril and Methodius Church (Hartford, Connecticut), NRHP-ID 83001254
 Sts. Cyril and Methodius Church (Shiner, Texas), NRHP-ID 83003151